Luka Leban (ur. 17 września 1992) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu NSK Tržič Trifix. Drużynowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy oraz medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
28 lipca 2007 w Bischofshofen po raz pierwszy wystartował w FIS Cup, zajmując 42. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył dzień później za zajęcie 16. miejsca.

W lipcu 2008 zadebiutował w letniej edycji Pucharu Kontynentalnego zajmując 22. miejsce w Velenje. W sierpniu 2008 wystartował w dwóch konkursach Letniego Grand Prix zajmując kolejno 49. i 39. lokatę w Zakopanem. W styczniu 2009 w Kranju zadebiutował w zimowym Pucharze Kontynentalnym zajmując kolejno 56. i 22. miejsce. W lutym 2009 wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009, gdzie zajął 4. pozycję indywidualnie oraz zdobył złoty medal w konkursie drużynowym.

W międzynarodowych zawodach po raz ostatni startował w lutym 2011, zajmując 41. i 40. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Kranju.

W 2010 zdobył dwa brązowe medale mistrzostw Słowenii w skokach narciarskich – w konkursie indywidualnym i drużynowym.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Lebana na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992